Copicucullia basipuncta är en fjärilsart som beskrevs av Barnes och Mcdunnough 1918. Copicucullia basipuncta ingår i släktet Copicucullia och familjen nattflyn.

Källor 

Nattflyn
basipuncta